Церковь Святой Богородицы (, Сурб Аствацацин екехеци)  — армянская церковь в долине реки Аракс, вблизи города Дарашамб в Иране. Основана в XVII веке.

Галерея

Примечания 

Армянские храмы Ирана
Армянские храмы XVII века